Thébé est initialement la transcription en français du grec  ou , nom de plusieurs cités antiques et de figures mythologiques. Thèbe en est une variante peu fréquente, et Thebe la transcription équivalente dans diverses langues dont l'anglais.

Sciences et techniques 
 Thébé est un satellite de Jupiter.
 L'anneau de Thébé et l'extension de Thébé sont deux parties de l'anneau gossamer, le plus externe des trois anneaux de Jupiter.

Sciences humaines et sociales 
 Dans la mythologie grecque, plusieurs personnages féminins s'appellent Thébé :
 Thébé, fille d'Adramys (un Pélasge, éponyme d') et épouse d'Héraclès, éponyme de Thèbe sous le Placos, en Cilicie ;
 , fille d'Asopos (dieu du fleuve Asopos) et de Métope (une naïade), amante de Zeus puis épouse de Zéthos, qui conquit Thèbes en Béotie avec son frère Amphion. La ville, qui s'appelait auparavant Kadmeia ou Echionia, aurait été nommée Thèbes en son honneur ;
 , fille de Cilix et épouse de  (fils de Iasion et de Cybèle) ;
 , fille de Prométhée et d'une nymphe. Elle est parfois  considérée comme l'éponyme de Thèbes en Béotie (Grèce) ;
 Thébé, fille de Zeus et de  et sœur de Deucalion, épouse d'Ogygès ;
 Thébé, fille de Zeus et de Mégaclité et sœur de Locros (l'homme qui aida Amphion et Zéthos dans la construction de Thèbes), épouse de Zéthos ;
 Thébé, fille d'un dieu ou d'un roi égyptien (Nil, Épaphos, Protée ou Libys), parfois présentée comme une épouse de Zeus et la mère d'Égyptos ou d'Héraclès, éponyme de Thèbes en Égypte.

Culture et société 
 Le thebe est un centième de pula, la devise officielle du Botswana depuis 1976.

Anthroponyme

Prénom 
Thébé est un prénom, notamment porté par :
 Thébé (), fille de Jason de Phères et épouse du tyran Alexandre de Phères.

Patronyme 

 Baboloki Thebe (1997-), un athlète botswanais, spécialiste du 200 et du 400 mètres.

Toponyme 

 Thèbe, une commune située dans le département des Hautes-Pyrénées (région Occitanie, France) ;
 Thébé ou Thèbe sous le Placos, une ville de Cilicie de Troade.